

Personnalités 

Alia Menchari (?), première femme pilote en Tunisie.
Habiba Menchari (v. 1907-1961), féministe tunisienne.
 Leïla Menchari (1927-2020), fille de la précédente, créatrice tunisienne.

Patronyme tunisien